Izolacja – sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. w celu utrudnienia wzajemnego oddziaływania. 

Rozróżniane są następujące izolacje:
 elektryczne – zapobiegające przepływowi ładunków elektrycznych
 wodochronne (hydroizolacje) – chroniące przed działaniem wody, wilgoci i pary wodnej 
 termiczne (termoizolacje) – chroniące przed niekorzystną wymianą ciepła z otoczeniem 
 chroniące przed wiatrem (wiatroizolacje) – chroniące przed ucieczką ciepła spowodowaną przewiewem, dopływem wilgoci atmosferycznej do wnętrza osłanianej przegrody, wywiewaniem cząstek ociepliny oraz osiadaniem w niej kurzu
 akustyczne – obniżają natężenie dźwięków określonej częstotliwości oraz tłumią dźwięki niepożądane
 przeciwdrganiowe – ograniczają wpływ drgań na elementy budynku, maszyn itp.
 chemoodporne – zabezpieczają element przed agresją środowiska. Są to powłoki antykorozyjne metali i niemetali. Rozróżniane są środowiska agresywne:
 gazowe – gazy agresywne, podwyższona wilgotność środowiska
 ciekłe – działalność roztworów kwasów, zasad, soli, substancji organicznych, wody destylowanej itp.
 stałe – materiały chemiczne sypkie, pyły, grunty agresywne itp.

Zobacz też 
 kwarantanna
 diamagnetyzm

Inżynieria mechaniczna
Elektrotechnika
Technika cieplna
Izolacje budowlane